Rakuten Japan Open Tennis Championships 2017 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2017 z cyklu Rakuten Japan Open Tennis Championships rozgrywany w dniach 2–8 października 2017 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 706 175 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
Zawody sportowe w Kōtō (Tokio)